Прва лига Републике Српске у фудбалу 1996/97. је друга по реду сезона Прве лиге Републике Српске у организацији Фудбалског савеза Републике Српске. Такмичење је почело 16. августа 1996, а завршило 8. маја 1997.

Победници овог такмичења нису могли да учествују у европским такмичењима због тога што Фудбалски савез Републике Српске није члан УЕФА.

Прва лига је и у овој сезони била подељена у две лиге: Прва лига — Група Исток и Прва лига — Група Запад, са по 12 екипа. После завршетка такмичења по двоструком лига систему, победници су у две утакмице решили питање првака за ту сезону.Други првак Републике Српске била је екипа Рудар Угљевик ,која је у финалу савладала Слога Трн.

Последњих пет екипа из обе групе су на крају сезоне испали у друге лиге, а по четири првака других лига попуњавају Прву лигу која ће од следеће сезоне бити једна са 18 клубова.

Клубови 
У односу на састав лига из сезоне 1995/96. у овој сезони састав је био измењен:

Група Исток 
 Испали
1. Жељезничар Српско Сарајево, Српско Сарајево
2. Дрина Зворник, Зворник
3. Романија, Пале
 Ушли из других лига
1. Рудар Угљевик, Угљевик — група Бијељина
2. Братство Братунац, Братунац — група Бијељина
3. Вележ, Невесиње — група Српско Сарајево
4. Сутјеска Србиње, Србиње — група Српско Сарајево

Група Запад
 Испали
1. Модрича, Модрича
2. Пролетер Теслић, Теслић
3. Слобода, Нови Град
 Ушли из других лига
1. Омладинац, Брестовчина — група Приједор
2. Борац , Козарска Дубица — група Приједор
3. Слога Трн, Трн — група Бања Лука
4. ФК Крила Крајине , Бања Лука — група Бања Лука

Састави Првих лига Републике Српске 1996/97.

Резултати групе Исток 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела групе Исток 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Бод = Бодови

Резултати групе Запад 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела групе Запад 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Бод = Бодови

Победници група су играли две утакмице да се добије првак Републике Српске за сезону 1996/07.

Финалне утакмице

Спољашње везе 
 Фудбалски Савез Републике Српске 
 РС-Спорт  
 BiH soccer

Прва лига Српске у фудбалу
Сезона 1996/97. у босанскохерцеговачком фудбалу